Cooperia är ett släkte av rundmaskar. Cooperia ingår i familjen Trichostrongylidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Cooperia